Tou Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Du He, vattendrag, Hubei, 
 Dou He, vattendrag, Hebei, 
 Lianjiang He (vattendrag i Kina, Henan), 

Robotskapade Kinaförgreningar